SRU est un sigle qui peut renvoyer à :
 La Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU
 La Fédération écossaise de rugby à XV, ou Scottish Rugby Union
 le protocole SRU (Search/Retrieve via URL) est un protocole d'interrogation de catalogue dans les bibliothèques